HIPAA steht als Abkürzung für:

 Gesundheitsversicherungsübertragbarkeits- und Verantwortungsgesetz vom US-Department of Health & Human Services, Washington, D.C. – siehe: Health Insurance Portability and Accountability Act
 Findet u. a. Anwendung beim Log Management

HIPAA